Enchytraeus metlakatlensis är en ringmaskart som beskrevs av Eisen 1904. Enchytraeus metlakatlensis ingår i släktet Enchytraeus och familjen småringmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småringmaskar
metlakatlensis